Stojko je lahko:
 Stojko, moško 
 Stojko, priimek več znanih ljudi